Der 31. Giro d’Italia fand vom 15. Mai bis 6. Juni 1948 statt. Das Radrennen bestand aus 19 Etappen mit einer Gesamtlänge von 4.164 Kilometern. Es war letzte Veranstaltung des Giro unter dem Renndirektor Armando Cougnet. Am Start waren 70 Radrennfahrer aus Italien, Frankreich, der Schweiz, Belgien, Luxemburg und Spanien.

Fiorenzo Magni errang den Giro-Sieg vor Ezio Cecchi. Die Bergwertung gewann Fausto Coppi, die Mannschaftswertung das Team Wilier-Triestina.

Gesamtwertung 
 Fiorenzo Magni,  in 124h51'52"
 Ezio Cecchi, , 11" zurück
 Giordano Cottur, , 2'37" zurück
 Vito Ortelli, , 2'37" zurück
 Primo Volpi, , 8'24" zurück
 Angelo Brignole, , 9'14" zurück
 Giulio Bresci, , 9'17" zurück
 Gino Bartali, , 11'52" zurück
 Serafino Biagioni, , 15'05" zurück
 Alfredo Martini, , 18'22" zurück

Etappen

Bergwertung 
 Fausto Coppi 
 Ezio Cecchi 
 Gino Bartali

Einzelnachweise

Radrennen 1948
1948